Valadares (Baião), een plaats in de Portugese gemeente Baião
 Valadares (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção
 Valadares (São Pedro do Sul), een plaats in de Portugese gemeente São Pedro do Sul
 Valadares (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia